Аригол (устар. Ар-Игол) — река в России, протекает по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 195 км от устья реки Вах по правому берегу. Длина реки составляет 78 км, площадь водосборного бассейна — 451 км².

Высота истока — 67 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Ваха
Реки Нижневартовского района